Valtorta est un nom de famille porté par des personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 

 Enrico Valtorta (1883-1951), prêtre italien PIME et évêque de Hong-Kong ;
 Maria Valtorta (1897-1961), catholique, auteur de récits de visions.

Lieux 

 Valtorta, commune italienne de la province de Bergame, en Lombardie.